Турі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південь від Парижа, 39 км на південний захід від Орлеана, 21 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 179 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 411,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Турі на сайті французького Національного інституту географії
 Турі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Турі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Турі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Турі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер